VDKS steht für:
 Verband Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere, deutscher Berufsverband
 Verlag der kunsthistorischen Sammlungen, österreichischer Verlag
 VDK Spaarbank, heute vdk bank, belgische Bank

VdKS steht für:
 Verband deutscher Kriegssammlungen, ehemaliger deutscher Bibliotheksverband

Abkürzung